Zolotow ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Zolotow (1915–2013), US-amerikanische Kinderbuchautorin
 Steve Zolotow (* 1945), US-amerikanischer Pokerspieler